Regolamento Internazionale dei Veicoli
 Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, voorloper van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, een Nederlands overlegorgaan over veiligheidsdiensten
 Rivierendirecties van Rijkswaterstaat, Nederlandse beheersorganen
 CA River Plate (River Plate), een Argentijnse voetbalclub 

 Rivista del Nuovo Cimento della Società Italiana di Fisica, een Italiaans wetenschappelijk tijdschrift
 Riviera Hotel & Casino, the Riv, een hotel in Las Vegas
 Rivièra, een kustgebied van de Middellandse Zee
 Rivier

Zie ook 
 Rif (doorverwijspagina)